(1776-1845), homme de loi, mécène scientifique et horticulteur britannique. Membre de la Royal Society élu en 1839. 
 George Frederick Barker (1835-1910), médecin et scientifique américain
 George Granville Barker (1913-1991), poète anglais
 William George Barker (1894-1930), pilote et militaire canadien

Voir aussi 
 Barker